Endliche Präsentierbarkeit steht für folgende Konzepte der Mathematik:

 Endliche Präsentierbarkeit (Modul), eine Eigenschaft von Moduln
 Endliche Präsentierbarkeit (Banachraum), eine Eigenschaft von Banachräumen
 eine Eigenschaft von Gruppen, siehe Präsentation einer Gruppe